Сэр Игнатиус Килаге (; 12 июля 1941 — 31 декабря 1989, Порт-Морсби, Папуа — Новая Гвинея) — государственный деятель Папуа — Новой Гвинеи, Генерал-губернатор Папуа — Новой Гвинеи (1989).

Биография 

Окончил Ulapia Chanel College. В 1968 г. после окончания семинарии Маданга был рукоположен в священники. Несколько лет служил в приходах провинции Симбу, после чего был освобождён от священных обетов по его просьбе папой Павлом VI. Являлся председателем Комиссии по государственной службе, затем был первым Уполномоченным по правам человека. В течение 18 месяцев временно возглавлял администрацию провинции Симбу, когда деятельность местного правительства была приостановлена, позже был назначен главным советником премьер-министра Паяса Уингти.

В 1989 г. — генерал-губернатор Папуа — Новой Гвинеи. Скоропостижно скончался во время празднования Нового года в его офисе.

Был известным писателем. Среди наиболее популярных произведений:
 «Моя мама называет меня Ялтеп», Мельбурн, 1980
 «Приключения Йомбы Трикстера», Мельбурн, 1994

Источники 

 http://www.pngaa.net/Vale/vale_mar90.htm 
 http://manui-manui.blogspot.ru/2009/12/tough-journey-for-png-writers.html 

Генерал-губернаторы Папуа — Новой Гвинеи
Политики XX века
Писатели XX века
Писатели Папуа — Новой Гвинеи